Helmuth Karl Bernhard von Moltke, feldmaresciallo prussiano del XIX secolo e zio del seguente
Helmuth Johann Ludwig von Moltke, generale prussiano conosciuto anche come "von Moltke il giovane", nonno del seguente
Helmuth James Graf von Moltke, oppositore di Adolf Hitler